Эдуа́рд Саве́льевич Колмано́вский (9 января 1923, Могилёв — 27 июля 1994, Москва) — советский композитор. Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1984).

Биография 
Rодился 9 января 1923 года в Могилёве (ныне в Белоруссии), в еврейской семье. Родители — студент Горного института Савелий Маркович Колмановский (1900—1925) и Раиса Наумовна Павловская (1901—1992). Отец умер от скарлатины в 1925 году, когда сыну было два года. Рано оставшись вдовой, мать вторично вышла замуж за выпускника электротехнического факультета Московского высшего технического училища, сотрудника Госплана Александра Марковича Колмановского (1896—1956) — старшего брата умершего мужа.

В 1936—1941 годах учился в музыкальной школе и музыкальном училище им. Гнесиных в Москве у О. Ф. Гнесиной (фортепиано), Е. О. Месснера и Ф. Е. Витачека (композиция). В 1945 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции у В. Я. Шебалина. 

Творческую деятельность начал в 1943 году. В 1947—1952 годах — ответственный редактор музыкального вещания Всесоюзного радио.

В репертуаре композитора свыше двухсот песен (на сл. К. Я. Ваншенкина, Е. А. Долматовского, Е. А. Евтушенко, М. Л. Матусовского, Л. И. Ошанина, И. Д. Шаферана и других). Он написал музыку ко многим драматическим спектаклям («Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Старые друзья» Л. А. Малюгина, «Женский монастырь» В. А. Дыховичного и М. Р. Слободского, «Том Кенти» С. В. Михалкова, «Голый король» Е. Л. Шварца, «Сталевары» Г. К. Бокарева и др.), к музыкальной комедии «Ох, уж этот Вронский» (1976) и музыкальной сказке-опере «Белоснежка» (1965), а также ко многим кинофильмам, мультфильмам, телефильмам, радиопостановкам, инструментальным пьесам. Автор крупных оркестровых сочинений, в том числе четырёх сюит: «Лирическая» (1945), на греческие темы (1948), «Славянская» (1950) и из музыки к комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь» (для солистов и симфонического оркестра, 1956), а также концерта для альта (1945), романсов на сл. М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, Р. Бёрнса (для голоса и фортепиано) и пьес для эстрадного оркестра.

В начале 1970-х годов участвовал в составе жюри популярного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!».

Скончался 27 июля 1994 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (8 уч.).

Семья 
 Во втором классе школы познакомился со своей будущей женой Тамарой Наумовной Майзель (1923—1968). В шестом классе, когда ему было тринадцать лет, а Тамаре двенадцать, они договорились пожениться, как только это будет возможно. Свадьба состоялась в 1943 году. В 1945 году у них родился сын Сергей Колмановский, впоследствии тоже ставший композитором, в 1956 году — сын Александр Колмановский, ныне психолог. Тамара Наумовна, будучи племянницей крупного учёного-металлурга А. М. Лясса сама стала филологом, кандидатом наук, преподавателем английского языка. 15 января 1968 года супруга композитора Колмановского погибла в автокатастрофе вместе с композитором А. П. Долуханяном, который был за рулём автомобиля.
 Сестра — Мария Александровна Калмановская (в замужестве Геронимус, род. 1933), её муж — математик Юрий Вениаминович Геронимус (1923—2013). 
 Дядя — Давид Маркович Колмановский (1896—1937), инженер и организатор производства, начальник объединения «Главхимпластмасс» Наркомата тяжёлой промышленности СССР (расстрелян по ложному обвинению как изменник родины); его жена — актриса Валентина Вагрина. Дядя по материнской линии — издатель и синолог Михаил Наумович Павловский.
 Троюродный брат — заслуженный тренер СССР Александр Абрамович Колмановский (греко-римская борьба).

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (16.01.1974)
 Народный артист РСФСР (28.01.1981)
 Народный артист СССР (15.05.1991)
 Государственная премия СССР (1984) — за песни последних лет

Известные песни 

 «Я люблю тебя, жизнь»
 «Хотят ли русские войны»
 «Алёша»
 «Чёрное и белое»
 «Диалог у новогодней ёлки»
 «Бирюсинка»
 «Вальс о вальсе»
 «Бежит река»
 «Журавлёнок»
 «В нашем городе дождь»
 «Когда разлюбишь ты»
 «Ты говоришь мне о любви»
 Песни из телефильма «12 ночь»
 «Где ты раньше был?»
 «Вы служите, мы вас подождём»
 «Люди в белых халатах»
 «Прости меня»
 «А мне мама целоваться не велит»
 «Городской романс»
 «Я работаю волшебником»
 «Пока убийцы ходят по земле»
 «Седеет пепел нашего огня»
 «Наши мамы»
 «Пожелай удачи»
 «Перекресток»
 «Я вернусь к тебе, Россия»
 «Тишина»
 «Всё ещё впереди» (Стихи К. Кулиева, пер. Н.Гребнева)
 «Женщине, которую люблю»
 «Я улыбаюсь тебе»
 «Ребят позабыть не могу»
 «Моя тайна»
 «Мужчины»
 «Чета белеющих берёз»
 «Песенка без конца»
 Спасибо вам, люди (и др. песни из телефильма «По семейным обстоятельствам»)
 «Жизнь моя–кинематограф»

Фильмография 

  — Ореховый прутик (мультипликационный)
  — Упрямое тесто (мультипликационный)
  — Аист (мультипликационный)
  — Гадкий утёнок (мультипликационный)
  — В одной столовой (мультипликационный)
  — Над нами небо (документальный)
  — Почему ушел котёнок (мультипликационный)
  — Волшебное зеркало (документальный)
  — Мальчик из Неаполя (мультипликационный)
  — Али-Баба и сорок разбойников (мультипликационный)
  — Пересолил (мультипликационный)
  — Петя-Петушок (мультипликационный)
  — Муравьишка-хвастунишка (мультипликационный)
  — Давайте знакомиться: месяц Май (фильм-спектакль) (совместно с другими)
  — Весна на Одере
  — Вас вызывает Таймыр
  — Денискины рассказы
  — Я — 11-17
  — Женский монастырь (фильм-спектакль)
  — Червона рута (короткометражный) (совместно с другими)
  — Моби Дик (фильм-спектакль)
  — Том Кенти (фильм-спектакль)
  — Улица без конца (совместно с И. А. Цветковым)
  — Большая перемена
  — Три дня в Москве
  — Любовь останется (фильм-спектакль) (совместно с другими)
  — По семейным обстоятельствам
  — Я люблю тебя, жизнь. Песни Эдуарда Колмановского (короткометражный)
  — Кот в сапогах (фильм-спектакль)
  — Про Ивана-Не-Великана (фильм-спектакль)
  — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы (мультипликационный) (совместно с Р. М. Хозаком)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Колмановский Эдуард Савельевич — animator.ru
 Очерк Сергея Колмановского в журнале «Флорида»
 Сергей Колмановский: «Он был борцом…» Ко дню памяти композитора Эдуарда Колмановского

Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Композиторы-песенники
Кинокомпозиторы России
Оперные композиторы
Заслуженные деятели искусств Бурятской АССР
Члены Союза композиторов СССР
Похороненные на Введенском кладбище